Толстой, Пётр Петрович:
 Толстой, Пётр Петрович (1686—1728) — нежинский полковник. 
 Толстой, Пётр Петрович (1870—1918) — депутат Государственной Думы I созыва, гласный уфимского уездного земского собрания, редактор.